Дефле́ктор (от  «отклонять»):
 
 Дефлектор (аэродинамика) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом, дымоходом, в системе охлаждения поршневого авиамотора и др.
 Дефлектор компаса — устройство для измерения и устранения магнитной девиации компасов.
 Дефлектор лазерного луча
 Deflektor — компьютерная игра в жанре головоломка, разработанная Vortex Software в  году.